Сатер има више значења:
 Округ Сатер (Калифорнија)
 Сатер (Калифорнија)